American National Bank Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 American National Bank Building (Alamosa), Colorado, ID-Nr. 99000446
 American National Bank Building (Pensacola), Florida, ID-Nr. 78000940
 American National Bank Building (Sarasota), Florida, ID-Nr. 98001154
 American National Bank Building (West Palm Beach), Florida, ID-Nr. 97001217